Příjmení Vacenovský nosí více významných osobností:

 Iveta Vacenovská (* 1986) – česká stolní tenistka
 Josef Vacenovský (* 1937) – český fotbalista
 Petr Vacenovský (* 1964) – československý fotbalista